Владимир Субботин: Субботин, Владимир Сергеевич (1917—1970) — Герой Советского Союза.
 Субботин, Владимир Фёдорович (1874—?) — генерал-майор, градоначальник Севастополя.